Тонус:

 Тонус — состояние длительного стойкого возбуждения нервных центров и мышечной ткани, не сопровождающегося утомлением.
 Тонус, Кондратий фон (1834—1883) — российский дипломат австрийского происхождения, первый генеральный консул России в Египте.